Емпорија има више значења:
 Емпорија (античка Грчка)
 Емпорија (Вирџинија)
 Емпорија (Канзас)